Анатолий Владимирович Мещеров () — учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор, основатель Института теоретической экономики и международных экономических отношений СГЭУ, автор ряда научных книги публикаций в области теории рынка и ренты(ложной социальной стоимости)

Биография 
В 1970 году с отличием окончил Куйбышевский плановый институт.

В 26 лет успешно защитил кандидатскую диссертацию по проблеме дифференциальной ренты.

После этого преподавал политическую экономию в Куйбышевском плановом Институте (ныне Самарский государственный экономический университет).

С 1985 года по 1992 — являлся деканом Факультета планирования сельского хозяйства.

В 1990 году, в 43 года защитил докторскую диссертацию по экономике и в 1995 г. получил звание профессора.

С 1991 г. по 2013 год — заведующий кафедрой политэкономии в СГЭУ.

С 1992 года в ВУЗе им был создан Институт теоретической экономики и международных экономических отношений, в котором были открыты направления «Экономическая теория и рынок ценных бумаг», «Мировая экономика». Начался набор бакалавров и магистров.

Через созданный им диссертационный совет по специальности «Экономическая теория» за 20 лет работы защитились 163 диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора экономических наук.

С 1994 г. — основатель и президент АО «Самарская валютная межбанковская биржа» (АО «СВМБ»). Впервые в Самаре начали проводится торги с участием Центрального банка РФ в рамках операций по обязательной продаже валютной выручки предприятиями-экспортерами. На бирже также проводились операции ценными бумагами и производными инструментами. Впоследствии АО «СВМБ» стала региональным техническим центром Московской межбанковской валютной биржи в Самаре, что позволило банкам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг получить доступ к общероссийскому финансовому рынку. Создание биржи в Самаре внесло существенное влияние в развитие регионального финансового рынка, внедрение современных телекоммуникационных решений, появления широкодоступных продуктов в области онлайн-торговли.

С 1999 года — Главный редактор всероссийского научно-информационного журнала «Экономические науки».

В 2000-2003 гг. был ученым секретарем Совета экономического развития при губернаторе Самарской области.

Награды 
Награждён знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2001 г.).

Примечания 

Учёные России
Родившиеся в 1947 году
Доктора наук
Редакторы журналов
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации